Carria är ett släkte av steklar. Carria ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Carria